Lecanora är ett släkte av lavar. Lecanora ingår i familjen Lecanoraceae, ordningen Lecanorales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar. 

Lecanora förekommer över hela jorden på de mest olikartade underlag. Bålen är skorplik med undersidan fastvuxen i underlaget och är i kanten ibland flikig, utan rhiziner. I Sverige förekommer flera arter på trädbark, stenar och jord. En av de mera kända arterna är mannalav (Lecanora esculenta).

Källor

Sporsäcksvampar
Lecanora